Pułki artylerii noszące numer „15”:

Polskie:
 15 Pułk Artylerii Ciężkiej Wielkopolskiej (1919-1920 → 15 dac → 8 pac)
 15 Wielkopolski Pułk Artylerii Polowej (1919-1931 → 15 pal)
 15 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej (1932-1939)
 15 Pułk Artylerii Lekkiej (1945-1947)
 15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945)
 15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967-1994 → 15 pplot)
 15 Pułk Moździerzy (1951-1955)

Austro-węgierskie:
 15 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 15 (1908–1916)
 Pułk Haubic Polowych Nr 15 (1915–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 115 (1918)
 Pułk Artylerii Ciężkiej Nr 15 (1915–1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 15 (1916–1918)